Een Sint-Benedictuskerk is een kerkgebouw gewijd aan Benedictus van Nursia.

België 
 Sint-Benedictuskerk (Lillo)
 Sint-Benedictuskerk (Lozen)
 Sint-Benedictuskerk (Mortsel)

Denemarken 
 Sint-Benedictuskerk (Ringsted)

Duitsland 
 Sint-Benedictuskerk (Freising)
 Sint-Benedictuskerk (München)
 Sint-Benedictuskerk (Quedlinburg)
 Kloosterkerk Sint-Benedictus (Benediktbeuern), Beieren

Nederland 
 Sint-Benedictuskerk (Damwoude)
 Benedictuskerk (Kootstertille)
 Sint-Benedictuskerk (Teeffelen)

Zie ook 
 Sint-Benedictusabdij van Achel

Benedictuskerk